Bouygues Télécom bezeichnet:

 Bouygues Telecom. ein französisches Telekommunikationsunternehmen
 Bouygues Telecom, ein französisches Radsportteam, siehe Team Europcar